El país de las mujeres puede referirse a:

 El país de las mujeres (1998), telenovela venezolana.
 El país de las mujeres (2002), telenovela mexicana.